Плачек:
  (род. 1993) — польская гандболистка.
 Плачек, Бернар (род. 1936) — французский футболист.
 Плачек, Георг (1905—1955) — американский физик-теоретик.
  (род. 1948) — польский футбольный тренер.